

Тугулим — селище міського типу, Тугулимський міський округ, Свердловська область
 Тугулим — селище, Тугулимський міський округ, Свердловська область